«Содовик»:
 «Содовик» — бывший российский футбольный клуб из города Стерлитамак, республика Башкортостан.
 «Содовик» — многофункциональный стадион в Стерлитамаке.
 «Содовик» — название футбольного клуба «Березники» из одноимённого города в 1992—1998 годах.